Гаспарин () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гаспарин, Аита (род. 1994) — швейцарская биатлонистка.
 Гаспарин, Селина (род. 1984) — швейцарская биатлонистка.
 Гаспарин, Элиза (род. 1991) — швейцарская биатлонистка.